Сборная Бельгии по шахматам представляет Бельгию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Бельгийская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2514 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Артур Дункельблюм (11 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Марк Дутреев (6 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах:  Йохан Гоормачтигх — 4-я доска (1980)
 На командных чемпионатах Европы:  Саржа Вандерварен — 1-я резервная доска (1989)

Примечания

Ссылки 

Ш
Б
Шахматы в Бельгии